Епархия Течиман ( Dioecesis Techimanensis) — епархия Римско-Католической Церкви c центром в городе Течиман, Гана. Епархия Течиман входит в архиепархию Кумаси.

История 
28 декабря 2007 года Святой Престол учредил епархию Течиман, выделив её из епархий Кононго-Мампонг и Суниани.

Ординарии епархии 
 епископ Dominic Nyarko Yeboah (28.12.2007 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация о епархии Течиман 

Католические епархии Ганы